Aran a plusieurs origines. Au Pays basque, ce mot signifie  « vallée ».

Patronyme 

 François-Amilcar Aran est un médecin français.

Toponyme 

 Îles
 Les îles d'Aran () sont trois îles de dimensions modestes, au sud du Connemara, en Irlande ;
 L’île d’Aran est le nom parfois donné à Inis Mór, la plus grande des îles d'Aran ;
 L'île d'Aran (,  ou ) est située au nord-ouest de l'Irlande, dans le comté de Donegal ;
 L'île d'Arran est située au sud-ouest de l'Écosse, dans le .

 Montagnes
 Aran est le nom de trois montagnes galloises :
 Aran Benllyn
 Aran Mawddwy
 Yr Aran
 Aran est dans les Pyrénées béarnaises le nom d'un sommet et du col voisin ainsi que de divers noms de lieux rocheux:
 Rocher d'Aran
 Col d'Aran
 Eth bos d'aran

 Rivière
 L'Aran est un affluent de l'Adour, au Pays basque.

 Secteur urbain
 Aran est une ville de la province d'Ispahan en Iran ;
 Aran est également le nom d'un quartier de Téhéran en Iran ;
 Aran est une localité de l'ancienne commune de Villette dans la région de Lavaux (inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO) située entre Lausanne et Vevey dans la canton de Vaud en Suisse romande.

 Vallées
 Le Val d'Aran est la haute vallée de la Garonne, en Espagne.
 Le val d'Aran est un grand vallon entre Sanary-sur-Mer et Bandol, communes du département du Var.

 Pays de fiction
Aran, pays de fiction dirigé par trois vieillards dans le troisième épisode de Thorgal.

Personnage fictif 
 Aran, personnage du manga L'Habitant de l'infini.
 Samus Aran, héroïne du jeu vidéo Metroid.

Autres 
 Aran TV, chaîne de télévision locale qui diffuse en occitan dans le Val d'Aran.

Voir aussi 
 

Patronyme basque
Homonymie de toponyme
Toponymie basque